Гэри Скотт Томпсон (; род. ) — американский сценарист, продюсер и режиссёр. Томпсон наиболее известен по своим работам в фильмах: «Форсаж» с Вином Дизелем в главной роли, его продолжения «Двойной форсаж», «Невидимка» с Кевином Бэйконом, в культовых классических фильмах «Считанные секунды», «88 минут» с Аль Пачино в главной роли, и «К-911. Собачья работа» и «К-9 III: Частные детективы».

Как создатель и исполнительный продюсер сериала «Лас-Вегас», Томпсон также был режиссёром 4-х эпизодов и сделал небольшое появление в роли пациента психотерапевта. Его последним главным проектом было в качестве руководителя и исполнительного продюсера шоу «Рыцарь дорог», переиздание классического телесериала 1980-х годов.

Жизнь 
Проведя большую часть своего детства на Американских Самоа, Томпсон первым получил воздействие от мира развлечений в качестве актёра, изучая ремесло таких актёров как Пауэрс Бут. В конце концов остановившись на работе сценариста, он получил степень магистра Изобразительных искусств от Нью-Йоркского университета и пошёл работать в качестве драматурга.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета